Карлос Энрике Куартас Бедойя (; 15 августа 1940, Итагуи — 10 июля 2011, там же) — колумбийский шахматист, международный мастер (1975).

Шахматная карьера 
Многократный чемпион Колумбии (1965, 1966, 1967, 1970, 1975, 1976 и 1983).

Участник 5-го Панамериканского чемпионата (1966) в г. Гаване (разделил 3-6 место) и 1-го Американского континентального чемпионата (2001) в г. Кали (53-е место, 146 участников).

В составе национальной сборной участник 10-и Олимпиад (1964—1966, 1970—1976, 1980—1984, 1994). На Олимпиаде 1972 года выиграл бронзовую медаль в индивидуальном зачёте (выступал на 3-й доске).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Карлоса Энрике Куартаса на шахматных олимпиадах
 Выступления Карлоса Энрике Куартаса на Панамериканских чемпионатах
 Выступления Карлоса Энрике Куартаса на Американских континентальных чемпионатах

Шахматисты Колумбии